Зекарский перевал:
 Зекарский перевал (Большой Кавказ) — перевал на границе Северной и Южной Осетии
 Зекарский перевал (Малый Кавказ) — перевал в Грузии на Месхетском хребте